Рацеморфан — рацемическая смесь двух изомерных форм 3-метокси-N-метилморфинана, различающихся терапевтическим эффектом и фармакодинамикой:

 Декстрорфан — противокашлевое средство, диссоциативный галлюциноген
 Леворфанол — эффективный опиоидный анальгетик

Правовой статус 
 рацеморфан причислен к наркотикам и включён в соответствующий список. В России он включён в Список I перечня наркотических средств, любой оборот и использование его на территории РФ запрещены. При этом изомер декстрометорфан не подпадает под международный контроль, а в России он входит в Список III и его оборот ограничен.

См. также 
 Меторфан
 Опиоидные рецепторы

Примечания 

Опиоиды
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)
Антагонисты NMDA-рецепторов